Шкарбу́н — українське прізвище.

Персоналії 
 Шкарбун Дмитро Павлович (1977—2014) — підполковник Збройних сил України, 456-та бригада транспортної авіації; учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Шкарбан